Ljuba je lahko:
 Ljuba (ime)
 Ljuba, Srbija, naselje v Srbiji
 1062 Ljuba, asteroid asteroidnega pasu